Pietro Micca (sous-marin) peut faire référence à:
 Pietro Micca - sous-marin italien de la Classe Pietro Micca de la Regia Marina, lancé en 1917 et mis au rebut en 1930
 Pietro Micca - sous-marin italien, exemplaire unique  de la Regia Marina, lancé en 1935 et coulé en 1943